De volgende historische personen: 
Jan I van Arkel (13e eeuw), (1233 - 1272), bijgenaamd De Sterke, heer van Arkel 
Jan II van Arkel (13e eeuw) (†1297), heer van Arkel
Jan III van Arkel (14e eeuw) (±1280 - 1324), heer van Arkel 
Jan IV van Arkel (14e eeuw), (1305 - 1360), heer van Arkel
Jan van Arkel (bisschop) (1314 – 1378), bisschop van Utrecht (1342–1364), prins-bisschop van Luik (1364–1378) 
Jan V van Arkel (15e eeuw) (1362 – 1428), heer van Arkel, ambachtsheer van Haastrecht, Hagestein en stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland 

Sommige 16e-eeuwse genealogieën willen het geslacht Van Arkel nog veel verder terug voeren. Deze personen worden tegenwoordig als niet historisch beschouwd:
Jan I van Arkel (11e eeuw) (†1034), heer van Arkel en Heukelum
Jan II van Arkel (11e eeuw) (±1010 - 1077), heer van Arkel en Heukelum 
Jan III van Arkel (12e eeuw) († voor 1118), heer van Arkel en Heukelum 
Jan IV van Arkel (12e eeuw) (±1085 - 1143), heer van Arkel 
Jan V van Arkel (12e eeuw) (±1105 - ±1170), heer van Arkel 
Jan VI van Arkel (†1227), heer van Arkel 
Jan VII van Arkel (†1234), heer van Arkel 

Ook:
Jan van Arkel (vliegenier)
Jan van Arkel (molen), een windmolen in Arkel
Jan van Arkel (school), de voorloper van het Vechtdal College te Hardenberg
Jan van Arkel (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij van ecologische boeken 
VV Jan van Arckel, een voetbalclub in Ammerzoden
Rennersclub Jan van Arckel, Alblasserwaard (wielrennen)